Дэвид Стифлер Джонсон () — американский учёный компьютерных наук, специализирующийся на алгоритмах и оптимизации.

Происхождение и обучение 
Дэвид Джонсон родился в 1945 году в городе Вашингтон, округ Колумбия (США), где он окончил с отличием колледж Амхерста в 1967 году. Затем получил степень магистра в Массачусетском технологическом института в 1968 году. Ещё через пять лет он получил степень доктора философии (Phd. D.) также в Массачусетском технологическом институте. Все три его степени получены по математике.

Научная деятельность 
Он возглавлял отдел алгоритмов и оптимизации исследований лабораторий AT&T () с 1988 по 2013 годы. Затем он был приглашен на должность профессора Колумбийского университета, где работал с 2014 по 2016 годы.

Награды 

Дэвид Джонсон был удостоен в 2010 году премии Кнута.

Он был назначен членом Ассоциации вычислительной техники () в 1995 году, а также членом Национальной академии инженерии () в 2016 году.

Научные труды 
Он вместе с Майклом Гареем был соавтором учебного пособия Компьютеры и интеграции: руководство теории NP-полноты (; ). 

По состоянию на 9 марта 2016, его публикаций были процитированы более чем 96 000 раз и он имеет H-индекс 78.

Смерть 
Дэвид Джонсон умер 8 марта 2016 года в возрасте 70 лет.

Примечания

Ссылки 
 Homepage
 Knuth Preis für Johnson
 Linda Crane, In Memoriam David S. Johnson, Columbia University 2016

Учёные в области информатики США
Лауреаты премии Кнута
Члены Национальной инженерной академии США
Сотрудники Bell Labs
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Колумбийской школы инженерных и прикладных наук